Милеви скали може да се отнася за:

 Милеви скали – връх в рида Алабак в Западните Родопи
 Милеви скали – защитена местност в района на едноименния връх